Птахмос I (*XV ст. до н. е.) — давньоєгипетський державний діяч XVIII династії, верховний жрець Птаха у Мемфісі. 
 Птахмос (д/н — 1378 до н. е./1371 до н. е.) — давньоєгипетський державний діяч, верховний жрець Амона у Фівах.
 Птахмос II (*XIV ст. до н. е.) — давньоєгипетський державний діяч XVIII династії, верховний жрець Птаха у Мемфісі.